Ельвсбюн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ельвсбюн — місто у Швеції, у лені Норрботтен.